Magnesia () este o prefectură greacă, în periferia Tesalia. Reședința sa este Volos.

Municipalități și comunități 

Magnesia